tartományfőnök, vezető tisztség egyes szerzetesrendekben
 tartományfőnök, Ausztria valamely szövetségi tartományának kormányfője (kormányzója)